Шиша
 Шиша — одно из названий кальяна.
 Шиша (приток Киши) — река в России, протекает в Майкопском районе Адыгеи.